Hinje je ime več naselij v Sloveniji:

 Hinje, občina Sevnica
 Hinje, občina Žužemberk

Naselja v Sloveniji